Laramie se poate referi cel mai adesea la localitatea Laramie sau la comitatul omonim, Laramie, din statul american , , care la rândul său a fost numită prin eponimie după Jacques La Ramee.

Persoana originară 

 Jacques La Ramee, având diferite ortografii (La Ramée, La Ramee, La Remy, LaRamee sau LaRamie), francez canadian, presupus a fi fost ucis în zona râul devenit ulterior eponimul numelui său de familie, Râul Laramie

Filme, piese 

 Omul din Laramie (conform, The Man from Laramie), un western american din 1995, regizat de Anthony Mann
 Proiectul Laramie (piesă) (conform, The Laramie Project), o piesă de teatru din anul 2000, scrisă și regizată de Moisés Kaufman
 Proiectul Laramie (film), film realizat în anul 2002 după piesa omonimă, The Laramie Project Laramie (serial de televiziune) (conform,  Laramie (TV series)), serial de televiziune

 Istorie 

 Tratatul de la Fort Laramie (conform, Treaty of Fort Laramie), unul din cele două tratate semnate în anii 1851 și 1868

 Locuri 

 Laramie, Wyoming, localitate
 Comitatul Laramie, 
 Laramie Mountains, un lanț de vârfuri montane situat pe marginea estică a Rocky Mountains (Munții Stâncoși) din statele americane Wyoming și 
 Laramie River
 Laramie Peak
 North Laramie River
 Fort Laramie National Historic Site

 Vase ale United States Navy  

 USS Laramie (AO-16), navă maritimă de alimentare utilizată de Marina SUA de două ori, în anii 1921 - 1922 și apoi între 1940 și 1945
 USNS Laramie (T-AO-203), navă maritimă de alimentare utilizată de Marina SUA, mai exact de către Military Sealift Command, începând cu 1996 până în prezent

 Alte utilizări 

 Laramie (cigarette), o marcă de țigări de foi care se vând în tuburi
 Laramie este o versiune a camionetei Dodge Ram (așa numita pickup truck''), produsă de firma Chrysler

Nume proprii